

Geografia

Austria 
 Oberneukirchen – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)

Germania 
 Oberneukirchen – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)